Dario Voltolini – scrittore e blogger italiano
 Ismaele Voltolini – tenore italiano
 Lorenzo Voltolini Esti – arcivescovo cattolico italiano
 Roberta Voltolini – cantante italiana